HMS Renown () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Renown (1651) — 20-гарматний корабель, брандер. Колишній корабель французького флоту «Реномі», був захоплений британським фрегатом «Нонсач» в 1651 році та проданий 1654 року.
 HMS Renown (1747) — другий 30-гарматний корабель 5-го рангу. Колишній корабель французького флоту «Реномі», був захоплений британським фрегатом «Дувр» в 1747 році, списаний 1771 року.
 HMS Renown (1774) — 50-гарматний корабель 4-го рангу, спущений на воду 1774 року, списаний 1794 року.
 HMS Renown (1798) — 74-гарматний корабель 3-го рангу, спущений на воду 1798 року. Будувався під ім'ям HMS Royal Oak, однак 1796 році перейменований. Перебував на службі до 1814 року, потім виконував завдання берегової служби до списання в 1835 році.
 HMS Renown (1857) — 91-гарматний корабель 2-го рангу, спущений на воду 1857 року. Проданий Пруссії у 1870 році.
 HMS Renown (1887) — лінійний корабель однойменного типу, будувався під ім'ям «Рінаун», у 1887 році перейменований на «Вікторія» й спущений на воду наступного року.
 HMS Renown (1891) — лінійний корабель типу «Роял Соверін», згодом перейменований на «Імператриця Індії», і в 1891 року введений до складу флоту.
 HMS Renown (1895) — додредноут, спущений на воду 1895 року і проданий на брухт 1914 році.
 HMS Renown (1895) — лінійний корабель типу «Рівендж», в 1913 році перейменований на «Рівендж» та спущений на воду в 1915 році.
 HMS Renown (1916) — лінійний крейсер, головний корабель типу «Рінаун». 1916 році увійшов до складу Королівського ВМФ, виведений 1948 року.
 HMS Renown (S26) — атомний підводний човен з балістичними ракетами типу «Резолюшен». Спущений 1967 році, на службі до 1996 року.

Див. також 
 HMS Hermes
 HMS Vengeance
 HMS Afridi
 HMS Ramillies
 HMS Partridge

Кораблі ВМС Великої Британії